Vladimir Borisovitch Gaboulov (en ), né le  à Mozdok, est un footballeur international russe, désormais retraité. Il évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Il fait ses débuts avec l'Équipe nationale russe le   contre la Pologne (2-2). Le , lors d'un match contre la Macédoine, il est expulsé à la  pour avoir mis à terre Goran Maznov dans la surface et l'arbitre décrète aussi un pénalty. Son remplaçant Vyacheslav Malafeev réussi l'exploit de le stopper (victoire 3-0).

Le 17 octobre, il joue les 90 minutes du match contre l'Angleterre que la Russie a gagné 2-1, jouant avec assurance ses sorties.

Le , il passe officiellement  du Kouban Krasnodar au FK Dynamo Moscou où il signe un contrat jusqu'en 2011. Il s'établit vite dans son club comme titulaire indiscutable.

Son frère Gueorgui Gaboulov est aussi footballeur et assistant du MFK Lokomotiv-2.

À la suite de la grave blessure d'Igor Akinfeev, le gardien du CSKA Moscou, il est recruté en prêt pour assurer le remplacement et signe avec le club moscovite en septembre 2011.

Sans contrat depuis son départ du Club Bruges KV en , Vladimir Gaboulov annonce qu'il met un terme à sa carrière le lundi , à l'âge de 35 ans.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Russie en 2006 avec le CSKA Moscou
Champion de Belgique en 2018 avec le Club Bruges

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1983
Gardien de but au football
Footballeur international russe
Gardien de but du FK Dynamo Moscou
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Gardien de but du CSKA Moscou (football)
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur de l'Amkar Perm
Gardien de but du Club Bruges KV
Joueur de l'Arsenal Toula